nogometni klubovi:

 NK Drava Kuršanec (Kuršanec)
 NK Drava Nard (Nard)
 NK Drava Novigrad Podravski (Novigrad Podravski)
 NK Drava Podravske Sesvete (Podravske Sesvete )